Skakavci je lahko:
 Skakavci, Donji Vakuf (Bosna in Hercegovina)
 Skakavci, Bosanski Petrovac (Bosna in Hercegovina)
 Skakavci, Berane (Bosna in Hercegovina)
 Skakavci, Kosjerić (Srbija)